Die China Squash Open 2012 fanden vom 25. bis 28. Oktober 2012 in Shanghai, Volksrepublik China statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2012/13 und gehörte zur Kategorie Gold 50.

Titelverteidigerin war Low Wee Wern, die auch in diesem Jahr das Turnier gewann. Sie besiegte im Endspiel Joelle King mit 6:11, 11:4, 3:11, 11:3 und 11:9. Dies war somit ihr zweiter Titelgewinn bei diesem Turnier.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon vier Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Li Dongjin einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 55.000 US-Dollar.

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

WSA World Tour 2012/13
2012